

Geografia
Stati Uniti d'America
 Red Hill – census-designated place della Contea di Horry, Carolina del Sud
 Red Hill – borough della Contea di Montgomery, Pennsylvania

Altro 
 Red Hill – film del 2010 diretto da Patrick Hughes